Моту-Ити (сев. маркизск. Motu Iti) — небольшой остров вулканического происхождения в составе Маркизских островов. Другое название — Хату-Ити (Hatu Iti). За свою историю Моту-Ити имел много названий, он носил имена: остров Франклина, Двое Братьев, Скалы Хергеста.

География
Необитаемый остров в Северной группе Маркизских островов, расположенный в 42 км к северо-западу от Нуку-Хива, крупнейшего острова архипелага. Моту-Ити не является островом в прямом значении этого термина, он представляет собой группу крошечных островков, геологически сложившихся на общем базальтовом основании (вершине вулкана), возраст островов составляет около 3,6 млн. лет.

Литература

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

 Информация про остров 

Маркизские острова